Horst Ludwig Wessel était un membre du parti nazi, compositeur de la "Horst-Wessel-Lied" .

 L'Horst Wessel est le premier nom du trois-mâts barque américain Eagle ou ( USCGC Eagle (WIX-327) ), servant aux garde-côtes américains.